El término Buades es un apellido de origen español. Este término puede referirse a:

Personas 
 Abel Buades, jugador de fútbol español
 Agustín Buades y Frau (1804-1871), pintor español
 Antònia Buades Vallespir (1911-2007), cantante y folklorista español.
 Antoni Buades Fiol, político español
 Aurora Buades, un mezzosoprano valenciana.
 Damià Ramos Buades, jugador de fútbol español
 Joan Buades Beltran, político español
 Jose Buades Llorca, político español
 Gabriel Buades i Pons (1903-1938), político español
 Llorenç Buades Castell (1952-2015), sindicalista español
 Lucas Buadés, un futbolista francés para Nimes en la Ligue 2
 Macià Buades-Rotger
 Marc Buades Ferriol (1966-), un ciclista España y especialista en track.
 Margalida Retuerto Buades (1944-2005), político español
 Miquel Buades Crespí, jugador de fútbol español
 Miquel Nadal i Buades, político español
 Miquel Palou Buades
 Ramón Buades Tormo

Otro 
 Galería Buades, galería de arte de Madrid (España).